Renbaan van Bosvoorde (tramhalte) (Frans: Hippodrome de Boitsfort)
 Renbaan van Bosvoorde (renbaan) - voormalige paardenrenbaan in Brussel, België